Андре́й Воронцо́в: Воронцов, Андрей Валерьевич (род. 1975) — белорусский легкоатлет, метатель молота.
 Воронцов, Андрей Венедиктович (род. 1961) — русский прозаик, критик и публицист.